La Serie A maschile FIPAV 1971-72 fu la 27ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Panini Modena dopo uno spareggio vinto per 3-0 (15-13, 15-5, 15-10) a Roma contro la Ruini Firenze, il 31 marzo 1972. Il CUS Milano scontò un punto di penalizzazione per l'aver rinunciato a giocare il match di Catania contro il CUS (0-3 a tavolino).

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1971
Pallavolo nel 1972
 1971-1972